Sanlorenzani – abitanti di San Lorenzo Bellizzi
Sanlorenzani – abitanti di San Lorenzo Nuovo
Sanlorenzani – abitanti di San Lorenzo del Vallo